Мирзапур (, ) — город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, административный центр одноимённого округа.

История 
Мирзапур был основан в XVII веке. До второй половины XIX являлся одним из наиболее значимых коммерческих центров Северной Индии.

География 
Город находится в юго-восточной части Уттар-Прадеша, на правом берегу Ганга, на высоте 80 метров над уровнем моря.
Мирзапур расположен на расстоянии приблизительно 236 километров к юго-востоку от Лакхнау, административного центра штата и на расстоянии 635 километров к юго-востоку от Нью-Дели, столицы страны.

Демография 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения города составляла 233 691 человека, из которых мужчины составляли 53,5 %, женщины — соответственно 46,5 %. Уровень грамотности взрослого населения составлял 68,95 %. Уровень грамотности среди мужчин составлял 73,9 %, среди женщин — 63,2 %. 11,9 % населения составляли дети до 6 лет.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
На территории города расположены хлопкопрядильная фабрика, предприятия по производству изделий из латуни, предприятия текстильной промышленности. Развито ковроткачество.

Транспорт 
Сообщение Мирзапура с другими городами Индии осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ближайший аэропорт расположен в городе Варанаси.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш